Beatrycze sabaudzka (ur. 1198, zm. 1266 w Les Échelles) – córka Tomasza I, hrabiego Sabaudii i Małgorzaty z Genewy. Siostra trzech kolejno po sobie rządzących hrabiów Sabaudii: Amadeusza IV, Piotra II i Filipa I.

Życiorys 
5 czerwca 1219 roku poślubiła Rajmunda Berengara IV, hrabiego Prowansji. Rajmund i Beatrycze mieli cztery córki (dwaj synowie urodzili się martwi) - wszystkie poślubiły królów:
 Małgorzata Prowansalska (1221-1295), żona króla Francji Ludwika IX Świętego, 
 Eleonora Prowansalska (1223-1291), żona króla Anglii Henryka III Plantageneta,
 Sanchia Prowansalska (1228-1261), żona antykróla Niemiec Ryszarda z Kornwalii,
 Beatrycze Prowansalska (1234-1267), żona króla Sycylii Karola I Andegaweńskiego.

Była ona sprytną i piękną kobietą, którą Mateusz z Paryża opisywał jako drugą Niobe. Beatrycze Sabaudzka była protektorką zakonu Szpitalników, którym w 1260 przekazała zamek w Échelles.

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1198
Zmarli w 1266